Anacleto Francini (1887-1961) – giornalista, commediografo e paroliere italiano
Chiara Francini – attrice italiana
Eduino Francini – partigiano italiano
Giovanni Francini – calciatore italiano
Giuseppe Francini – stenografo italiano
Lando Francini – attore italiano
Loris Francini – politico sanmarinese
Sebastián Francini – attore argentino